Ambodimanga, une commune du district d’Ambanja ;
 Ambodimanga, une commune du district d’Andapa.